Maryville (Illinois)
 Maryville (Missouri)
 Maryville (Tennessee)